Гайдош:

 Гайдош — село в Ужгородском районе Закарпатской области Украины.
 Гайдош, Иштван Ференцевич (род. 1971) — украинский политик, депутат Верховной Рады.
 Гайдош, Казимир (1934—2016) — чехословацкий футболист.
 Гайдош, Штефан — словацкий астроном и первооткрыватель астероидов.